Durbet est un patronyme porté notamment par ;

 Léopold Durbet (1929-2015), homme politique français ;
 Marius Durbet (1904-1975), homme politique français.